The Crescent (Dallas) - winkel- en hotelcomplex in Dallas, Verenigde Staten
 The Crescent (Derbyshire) - plaats
 The Crescent (film) - Canadese film
 The Crescent (Limerick) - straat in Limerick, Ierland
 The Crescent (warenhuis) - Amerikaanse voormalige winkelketen